Выдричка () — село в Богданской сельской общине Раховского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2322 человека. Почтовый индекс — 90646. Телефонный код — 3132. Занимает площадь 11,50 км². Код КОАТУУ — 2123682201.

Ссылки 
 Выдричка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области